Testata – parte iniziale (o terminale) di un oggetto od altro, ad esempio:
Testata – in architettura, parte frontale di un edificio
Testata – parte superiore di un letto
Testata – in geografia, parte superiore di una valle
Testata – in meccanica, coperchio che chiude la parte superiore dei cilindri
Testata – in musica, parte del flauto traverso dove il flautista soffia per produrre il suono
Testata – parte anteriore di un proiettile o missile
Testata giornalistica – titolo di un periodico
Testata nucleare – parte di un missile nucleare
Testata – tecnica delle arti marziali
Testata – tipo di amplificatore per strumenti musicali quali chitarra e basso

Altri progetti